Ру́би Дэ́ндридж (; ) — американская актриса радио, таеатра, кино и телевидения.

Биография 
Руби Джин Батлер (настоящее имя актрисы) родилась 3 марта 1900 года в городе Уичито (штат Канзас, США), у неё было три брата. Отец — Джордж Батлер, был дворником, бакалейщиком и артистом («знаменитым менестрелем»); мать — Нелли Саймон.

С 1928 года Руби Дэндридж (таким стало её имя после замужества) стала озвучивать персонажей в радио-сериалах (у неё был высокий девичий голос), с 1933 года сниматься в кино (основной актёрский образ — комичные горничные), с 1937 года играть в театрах.

В 1955 году Дэндридж со своей бизнес-партнёршей по имени Дороти Фостер приобрела крупный участок земли в административных пределах поселения Туэнтинайн-Палмс (Калифорния) с намерением создать здесь общину из примерно 250 домов. Примерно в то же время Дэндридж организовала группу, выступавшую в различных ночных клубах Лос-Анджелеса. Газеты так отзывались о ней: «У группы присутствуют вспышки искромётного шоу-мастерства… То, чего не хватает Руби в её голосе, она неизменно компенсирует своей обаятельной индивидуальностью».

Руби Дэндридж скончалась 17 октября 1987 года в доме престарелых в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) от инфаркта, актрисе было 87 лет. Похоронена на кладбище «Лесная поляна» в Глендейле.

В 1999 году на экраны вышел телефильм «», роль Руби Дэндридж в нём исполнила Лоретта Дивайн.

Личная жизнь
30 сентября 1919 года Руби вышла замуж за человека по имени Сирил Дэндридж и взяла его фамилию. Пара переехала в город Кливленд (штат Огайо), где у них вскоре родилась дочь,  (1921—1991), ставшая довольно известной певицей, актрисой и танцовщицей. В июне 1922 года супруги развелись, а в ноябре того же года Руби родила вторую дочь, Дороти (1922—1965), ставшую известной актрисой, певицей и танцовщицей (первая афроамериканка, номинированная на «Оскар» за лучшую женскую роль). После развода Руби Дэндридж вступила в лесбийские отношения с малоизвестной актрисой по имени Женева Уильямс, которая управляла домом и воспитывала (с изрядной жёсткостью) детей Руби.

Работа на радио 
 1928—? — Эймос и Энди / Amos 'n' Andy — Сэди Блейк / Харриет Кроуфорд
 1943—? —  / The Judy Canova Show — «Герань»
 1945—1953 —  / Beulah — Ориола Винстон
 1949—1951 —  / Gene Autry's Melody Ranch — «Дождевая Капля»

Работа в театре 
 1937 — Макбет / Macbeth — одна из ведьм («Театр майя» в Лос-Анджелесе)
 1942 — ? / Hit the Deck — («» в Сан-Франциско)

Избранная фильмография

Широкий экран 
В титрах указана
 1943 —  / Cabin in the Sky — миссис Келсо
 1943 —  / Corregidor — «Гиацинт»
 1945 —  / Junior Miss — Реба
 1947 —  / The Arnelo Affair — Мейбелл
 1947 —  / My Wild Irish Rose — Делла
 1948 —  / Tap Roots — Дэбби
 1959 — Дыра в голове / A Hole in the Head — Салли

В титрах не указана
 1933 — Кинг-Конг / King Kong — танцующая аборигенка
 1934 —  / Black Moon — служанка
 1942 —  / The War Against Mrs. Hadley — служанка
 1943 —  / I Dood It — Мамаша (в шоу)
 1944 — Не могу не петь / Can't Help Singing — Генриетта
 1945 —  / The Clock — покупательница молока
 1945 —  / Saratoga Trunk — продавщица в тюрбане
 1946 —  / Inside Job — «Слоновая Кость»
 1946 —  / Three Little Girls in Blue — Мамаша
 1947 — Рассчитаемся после смерти / Dead Reckoning — Мейбл
 1950 —  / Father Is a Bachelor — Лили

Телевидение 
 1951, 1953, 1955 — Шоу Эймоса и Энди / The Amos 'n' Andy Show — разные роли (в 4 эпизодах)
 1952 —  / Beulah — Ориола Винстон (в 11 эпизодах)
 1956 —  / Matinee Theater — «Красавица» (в эпизоде Strong Medicine)
 1957 —  / Lux Video Theatre — «Красавица» (в эпизоде Dark Hammock)
 1959 —  / Yancy Derringer — Лили Роуз Бим (в эпизоде V as in Voodoo)
 1960 —  / Checkmate — Эллен (в эпизоде The Princess in the Tower)
 1961 —  / The Dick Powell Show — Маргарет (в эпизоде Goodbye, Hannah)

Озвучивание 
В титрах не указана
 1943 —  / Coal Black and de Sebben Dwarfs — «слащавый голос» и смех Королевы
 1943 —  / Flop Goes the Weasel — Мамаша
 1947 —  / Uncle Tom's Cabaña — мальчик

Примечания 

Киноактрисы США
Умершие от инфаркта миокарда
Похороненные на кладбище Форест-Лаун